

Малахове — село, Миколаївська область, Березанський район
 Малахове — селище, Харківська область, Великобурлуцький район